И́горь Влади́мирович Игна́тов:
 Игнатов, Игорь Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Игнатов, Игорь Владимирович (род. 1980) — российский актёр, сценарист, драматург.